USS Barbel — название двух американских подводных лодок.

 USS Barbel (SS-316) — дизель-электрическая подводная лодка типа «Балао», находилась в составе ВМС США с апреля 1944 по февраль 1945.
 USS Barbel (SS-580) — головная дизель-электрическая подводная лодка типа «Барбел», находилась в составе ВМС США с 1959 по 1989 годы.